Příjmení Malevič (, ) má více nositelů:

Kazimir Severinovič Malevič (1878–1935), ruský malíř
Oleg Michajlovič Malevič (1928–2013), ruský básník
Vladimir Malevič (* 1986), ruský hokejista